Ali Ahmeti – politico e militare macedone
 Mimoza Ahmeti – scrittrice e poetessa albanese
 Vilson Ahmeti – politico albanese